Birdman může mít vícero významů:

 Birdman (film) – americký film z roku 2014
 Birdman (rapper) – americký rapper, vlastním jménem Bryan Williams
 Birdman (album) – jeho album z roku 2002
 Birdman Records – americké hudební vydavatelství